Адмира́л Мака́ров — многозначный термин:

Персоналии 
 Макаров, Степан Осипович (1848—1904) — русский океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал.
 Макаров, Константин Валентинович (1931—2011) — советский военачальник, адмирал флота. Командующий Балтийским флотом.
 Макаров, Михаил Кондратьевич (1747—1813) — российский адмирал, начальник Ревельской эскадры, член Государственного совета.

Корабли 
 «Адмирал Макаров» — русский и советский броненосный крейсер, 1906 года постройки, первый из трёх кораблей типа «Баян II».
 «Адмирал Макаров» («Nürnberg», 1935) — советское название (1946—1959), присвоенное трофейному германскому крейсеру «Nürnberg», включённому в состав Балтийского Флота.
 «Адмирал Макаров» — большой противолодочный корабль в составе Северного флота ВМФ СССР и РФ (1968—1992) проекта 1134А (шифр «Беркут», головной корабль — «Кронштадт», код NATO — «Kresta II»).
 «Адмирал Макаров» — советский ледокол типа «Сибирь» («Иосиф Сталин»); до 1958 назывался «Вячеслав Молотов».
 «Адмирал Макаров» — советское название американского ледокола USCGC «Southwind» (1942) класса «Wind», эксплуатировавшегося в СССР (1945—1949) по программе Ленд-лиза; после возврата США носил имя USS «Atka».
 «Адмирал Макаров» — советский и российский дизельный полярный ледокол; построен на хельсинкской верфи «Вяртсиля» («Wärtsilä»).
 «Адмирал Макаров» — третий сторожевой корабль проекта 11356Р/М.

См. также 
 Макаров
 Степан Макаров
 Улица Адмирала Макарова